Aleli, puede referirse para:
 Planta herbácea de jardín de hojas alargadas de color verde pálido, flores en espiga en el extremo del tallo y fruto en cápsula.
 Flor de esta planta, de colores varios, como el rosa o el blanco, y olor perfumado.
 el nombre común de la planta Cheiranthus cheiri.
 el nombre común de la planta Matthiola incana.
 Alelí, película uruguayo-argentina de 2019.